Mille lire al mese, brano musicale di Gilberto Mazzi
Mille lire al mese, varietà televisivo del 1996
Mille lire al mese, film del 1939